Mark Helfrich ist der Name folgender Personen:

* Mark Helfrich (Filmeditor) (* 1957), US-amerikanischer Filmeditor, Regisseur und Fotograf
 Mark Helfrich (Footballtrainer) (* 1973), US-amerikanischer American-Football-Trainer 
 Mark Helfrich (Politiker) (* 1978), deutscher Politiker (CDU), MdB